Мастерс 1981 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1981 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший со 2 по 8 февраля 1981 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Алекс Хиггинс, обыгравший в финале Терри Гриффитса со счётом 9:6.

Примечательные факты 

 Стив Дэвис впервые принял участие в этом турнире.
 Алекс Хиггинс в полуфинальном матче уступал Клиффу Торбурну 1:5, но выиграл матч 6:5.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 20 500
 Победитель: £ 6 000

Высший брейк 

 136 — Терри Гриффитс

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 9 фреймов

 Перри Манс 5:2 Стив Дэвис  
 Дуг Маунтджой 5:0 Эдди Чарльтон  
 Фред Дэвис 5:4 Кирк Стивенс  
 Джон Спенсер 5:2 Деннис Тейлор

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1981 год в снукере